Населението на Узбекистан през 2020 г. е 34 558 900 души.

Възрастов състав 
(2007)
 0-14 години: 32,4% (мъжe 4 587 338 / жени 4 416 014)
 15-64 години: 62,8% (мъже 8 636 226 / жени 8 817 633)
 над 65 години: 4,8% (мъже 543 417 / жени 779 431)
(2009)
 0-14 години: 28,1% (мъжe 3 970 386 / жени 3 787 371)
 15-64 години: 67% (мъже 9 191 439 / жени 9 309 791)
 над 65 години: 4,9% (мъже 576 191 / жени 770 829)

Коефициент на плодовитост 
 2002 – 2.92, Узбеки – 2.99, Руснаци – 1.35, Таджики – 3.19, Татари – 2.05, Каракалпаци – 2.69, Ташкент – 1.96, Караклпакстан – 2.9, Фергана – 2.73, Изток – 2.71, Източен централен регион – 2.96, Централен – 3.43, Западен – 3.05
 2010 – 2.34

Естествен прираст

Етнически състав 

(2017) – ориентировъчни данни
 83,7% – узбеки
 4,8% – таджики
 2,5% – казахи
 2,3% – руснаци
 2,2% – каракалпакци
 0,9% – киргизи
 0,6% – татари
 0,6% – туркмени
 0,6% – корейци
 1,7% – други

Езици 
Официален език е узбекският.

Религия 
 88 % – мюсюлмани (предимно сунити)
 8 % – православни християни
 4 % – други

Външни препратки